

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 4 podstawowe 
 Kawki – część miasta Złotoryja
 Kawki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bobrowo 
 Kawki – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Stare Kurowo 
 Kawki – część wsi Zabłocie w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Biskupice 
 Kawki – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Panki 
 Kawki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk

Miejscowości na Białorusi 
Kawki – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Łużki.